Prachomety bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Prachomety (Toužim), Ortsteil von Toužim, Okres Karlovy Vary
 Prachomety (Hradiště), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary